

Sciences et techniques 
 Lutetia est un genre éteint de mollusques bivalves.
 21 Lutetia est le nom international de (21) Lutèce, un astéroïde de la ceinture principale.

Sciences humaines et sociales 
 Lutetia (« Lutèce ») est le nom de la localité qui deviendra Paris, durant l'Antiquité romaine.

Culture et société 
 Le Lutetia est un paquebot français du début du , sistership du Gallia. 
 Les Films Lutétia est une société française de production et de distribution de films.
 L'hôtel Lutetia et la piscine Lutetia sont situés dans le  de Paris.

Voir aussi 
 Lutèce (homonymie)